Jost Kobusch (1992-), alpiniste allemand.
 Klaus Kobusch (1941-), coureur cycliste allemand.